Lavansaari kan syfta på:

Geografi

Finland
 Lavansaari (ö i Norra Karelen) – en ö i kommunen Joensuu
 Lavansaari (ö i Södra Karelen) – en ö i kommunen Ruokolax

Ryssland
 Lavansaari – en ö i Finska viken, se Lövskär